Tazewell County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Tazewell County (Illinois) – okres státu Illinois
 Tazewell County (Virginie) – okres státu Virginie